Изма́ил Ива́нович Срезне́вский (, Ярославль — , Санкт-Петербург) — русский филолог-славист, этнограф, палеограф. Академик Петербургской академии наук (1851). В 1855—1880 годах — декан историко-филологического факультета Петербургского университета. Составитель «Словаря древнерусского языка».

Биография

Происхождение и учёба 
Измаил Срезневский родился  в Ярославле, в семье профессора кафедры словесности древних языков и российского красноречия Демидовского училища высших наук Ивана Евсеевича Срезневского. Когда Измаилу было всего несколько недель от роду, отец стал профессором Харьковского университета и переселился из Ярославля в Харьков. В 1819 году отец умер, и воспитанием сына занималась образованная мать.

Склонность к научным и литературным занятиям у Срезневского обнаружились рано: в 8—9 лет он начал писать стихи, а в 16 уже высказывал в письмах к родным желание посвятить себя науке. Получив начальное и среднее образование на дому, под руководством матери, в возрасте 14 лет он поступил в Харьковский университет на факультет этико-политических наук и через три года (1829) получил степень кандидата, представив сочинение «Об обиде». Из университетских профессоров особенное влияние на него оказали П. П. Гулак-Артемовский, ставший его «первым руководителем в изучении славянской старины и наречий», и И. Н. Данилович, читавший русское гражданское, уголовное право и уголовное судопроизводство в России.

Гражданская служба в харьковском дворянском депутатском собрании и совестном суде не привлекала Срезневского. В свободное время он занимался преподаванием (в пансионе де-Роберти и частных домах) и литературными опытами, издав в 1831 году, при участии местных писателей, в том числе И. В. Росковшенко, несколько стихотворений (под псевдонимом) в «Украинском альманахе». Занятия его малорусской историей и этнографией имели сначала любительский характер. Серьёзно он изучал юридические науки, главным образом политическую экономию и статистику. В 1837 году представил магистерскую диссертацию «Опыт о сущности и содержании теории в науках политических» (Харьков, 1837).

Преподавательская и научная деятельность 

Защитив магистерскую диссертацию, в том же году получил место адъюнкта профессора в Харьковском университете по кафедре политической экономии и статистики, на 1-м отделении философского факультета. Лекции молодого профессора выгодно отличались новизной взглядов, обилием данных, извлекаемых из иностранных сочинений, и увлекательным, живым изложением. О них говорили в городе; аудитория Срезневского всегда была полна слушателями, что не могло не возбуждать зависть со стороны его отсталых и бездарных товарищей, читавших по заплесневелым тетрадкам. В 1839 году Срезневский защитил докторскую диссертацию по теме «Опыт о предмете и элементах статистики и политической экономии» (Харьков). Обе диссертации свидетельствовали о начитанности, общем образовании, недюжинном уме и таланте их автора. Некоторые положения и отдельные мысли были очень свежи и оригинальны для своего времени. Но именно новизна взглядов явилась причиной того, что большинством голосов двух факультетов диссертация Срезневского была забракована, и он не был допущен к докторскому диспуту. Особого практического значения эта неудача для Срезневского не имела, так как ещё раньше он принял предложение министерства народного просвещения отправиться в славянские земли для подготовки к званию профессора славянской филологии.

Занятия Срезневского этнографией Украины, историей, народной словесностью и т. д. начались очень рано. В предисловии к своему изданию «Запорожская старина» (Харьков, 1833—1838) Срезневский говорит о семилетнем собирании материалов для этой книги, начавшемся, следовательно, с самого поступления его в университет. Поездки по Харьковской, Полтавской и Екатеринославской губерниям (большей частью на летние «кондиции») пробудили в Срезневском горячее увлечение народом, бытом, языком, нравами и поэзией Украины. Его друзьями-единомышленниками стали братья О. и Ф. Евецкие (впоследствии принимавшие участие в панславистской «Деннице» Дубровского), И. В. Росковшенко (переводчик Шекспира), поэт А. Г. Шпигоцкий, О. А. Джунковский и др. В 1832—1833 годах Срезневский провёл несколько месяцев в Екатеринославской губернии, близ Днепровских порогов. Здесь он столкнулся с «живыми памятниками минувшего»: стариками-запорожцами, помнившими разгром Сечи при Екатерине Второй; слушал их рассказы о старой жизни и усердно начал записывать думы и песни. Результатом стал выход в свет ряда книжек «Запорожской старины» — сборника материалов по истории Украины от Гедимина до Мазепы, заключающего в себе собрание исторических песен и дум малорусских, свод малорусских летописцев и извлечений из других исторических документов, в сопровождении объяснительных примечаний и заметок о быте и нравах казаков-запорожцев… Вместе с общим направлением украинской школы, а также с влиянием университетского учителя Срезневского, литвина Даниловича, эти работы привели Срезневского к знакомству с польским языком и литературой, как изящной, так и учёной. В эти годы Срезневский много работал над изучением малорусского наречия и даже допускал существование отдельного малорусского языка, имеющего право на литературное самоопределение. Однако впоследствии взгляды его на этот вопрос существенно изменились. Так, в 1860-х годах он высказывался о развитии малорусского языка как о подающем надежды (не отрицая при этом, что русский язык есть достояние не только великороссов, но и малороссов в равной степени), но в 1870-х годах он уже считал малорусское наречие частью русского языка и утверждал, что «нет никакой нужды уничтожать или прекращать письменность этих наречий, но нет необходимости делать эту письменность самостоятельной, отдельной литературой, принадлежащей как бы отдельному народу».

Собирая малорусские думы, молодой этнограф-любитель встречался и с другим этнографическим материалом и не упускал того, что само плыло в его руки. Заезжие ходебщики-словаки познакомили его со своими песнями, которые он, не зная тогда ещё словацкого языка (впоследствии изучил в совершенстве), записал и издал («Словацкие песни», Харьков, 1832). Владимирские офени заинтересовали его своим тайным языком и дали материал для более поздней работы «Офенский язык в России» («Отечественные записки», 1839). С южным славянством юноша Срезневский знакомился по кое-каким книжкам Вука Караджича, по «Путешествию по Далмации» (1774 года) аббата Фортиса и т. д. Статья о «Сеймах» для «Очерков России» Вадима Пассека (писанная в 1837—1838 годах) дала ему повод ознакомиться с известными фальсификациями Вацлава Ганки «Суд Любуши» и Краледворской рукописью, в подлинность которых он горячо верил в течение всей своей жизни.

Интересовался он и французской философией (Вольтер, Кондорсе, Бейль, Тюрго), иранским культом Авесты, религией египтян, скандинавскими сагами и т. п. В 1839 году Срезневский выехал за границу. В Берлине в 1839 году он слушал лекции Ф. Боппа по санскриту. За рубежом Срезневский провёл почти три года, путешествуя (часто пешком) по Чехии, Моравии, Силезии, Верхней и Нижней Лужицам, Крайне, Штирии, Каринтии, Фриулии, Далмации, Черногории, Хорватии, Славонии, Сербии, Галиции и Венгрии, изучая местные говоры, собирая песни, пословицы и другие памятники народной словесности, знакомясь с бытом и нравами славян и других местных народов. Живые, нередко яркие, хотя иногда и беглые «Путевые письма» его к матери дают живое впечатление о разнообразии умственных его интересов («Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель», 1839—1842, Санкт-Петербург, 1895; отд. оттиск из «Живой старины», 1892—1893 годы). Вернувшись из-за границы осенью 1842 года, Срезневский занял новую кафедру славистики в Харькове.

Ещё будучи за границей, Срезневский начал печатать разные статьи по своему новому предмету (отчёты министру в «Журнал Министерства народного просвещения», путевые письма в «Отечественных записках», журнале чешского музея и т. д.). Его блестящие лекции привлекли многочисленных слушателей достоинствами изложения и «панславистским» направлением. В то же время он написал ряд статей и работ по славянским литературам: «Исторический обзор серболужицкой литературы» (1844), «Очерк книгопечатания в Болгарии» (1845), «Взгляд на современное состояние литературы у западных славян. Вук Степанович Караджич» (1846).

Тогда же Срезневский выступил с рядом статей, посвящённых изучению древних верований славян:
 «Об обожании солнца у древних славян» (1845—1846),
 «Архитектура храмов языческих славян» (1846),
 «О языческом веровании древних славян в бессмертие души» (1847),
 докторская диссертация «Святилища и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям» (Харьков, 1846),
 «Исследования об языческом богослужении древних славян» (Санкт-Петербург, 1847). Защитив 3 декабря 1846 года диссертацию «Святилища и обряды языческого богослужения славян», Срезневский стал первым в России доктором славяно-русской филологии. Вскоре после диспута Срезневский получил командировку в Петербург.

Ещё весной 1846 года умер петербургский славист П. И. Прейс , и Срезневский стал хлопотать о переводе на эту кафедру. Старания увенчались успехом, и в 1847 году Срезневский перевёлся в Петербург, где и прошла вторая половина его жизни. Рукописные сокровища старославянского и древнерусского языков тогда становились известными  и более доступными благодаря печатным изданиям. В 1842 году стало известным востоковское описание рукописей Румянцевского музея, в 1847 году — востоковское издание Остромирова Евангелия. К этому же времени относится появление работ Каткова, К. Аксакова, Билярского, Буслаева и других, посвящённых изучению русского и старославянского языков. К этому научному движению вскоре присоединился Срезневский, со своими замечательными «Мыслями об истории русского языка» (1849), составившими эпоху в области исторического изучения русского языка и предшествовавшими «Опыту исторической грамматики русского языка» Ф. И. Буслаева. Срезневский впервые сформулировал требование исторического изучения языка в связи с историей народа и высказал мысли о времени образования русских диалектов.

Доказывая, что народный язык русский теперь уже далеко не тот, что был в древности, довольно обратить внимание на его местные оттенки, на наречия и говоры, в которых его строй и состав представляются в таком многообразном развитии, какое, конечно, никто не станет предполагать возможным для языка древнего, точно так же, как никто не станет защищать, что и наречия славянские и все сродные языки Европы всегда различались одни от других настолько, насколько различаются теперь. Давни, но не исконны черты, отделяющие одно от другого наречия северное и южное — великорусское и малорусское; не столь уже давни черты, разрознившие на севере наречия восточное — собственно великорусское и западное — белорусское, а на юге наречие восточное — собственно малорусское и западное — русинское, карпатское; ещё новее черты отличия говоров местных, на которые развилось каждое из наречий русских. Конечно, все эти наречия и говоры остаются до сих пор только оттенками одного и того же наречия и нимало не нарушают своим несходством единства русского языка и народа.

Несмотря на крайне подозрительное отношение высших сфер к университетской науке вообще и к славистике в особенности, Срезневский, с первых же лет своего пребывания в Петербурге, привлёк к себе ряд талантливых молодых людей, проявивших себя впоследствии в науке и литературе. Учениками его были В. И. Ламанский, А. Н. Пыпин, Н. П. Корелкин, В. Я. Стоюнин, братья Н. А. и П. А. Лавровские, В. В. Макушев, А. С. Будилович, Д. Л. Мордовцев, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и др.

В 1847 году он был приглашён в Главный педагогический институт и вступил членом в Императорское Русское географическое общество. Одновременно он был назначен цензором Санкт-Петербургского цензурного комитета, но оставался им всего три года. В 1849 году II отделение Академии наук избрало Срезневского своим адъюнктом, в 1851 году — экстраординарным академиком, в 1854 году — ординарным. В 1850 году он вступил в археологическое общество, деятельным членом которого был до самой смерти. Главная деятельность Срезневского делилась между Санкт-Петербургским университетом, ставшим при Срезневском своего рода питомником молодых славистов, и академией. По его почину возникли «Известия Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности» (позднее — «Известия отделения русского языка и словесности Академии наук»), составившие собой крупное явление в тогдашней литературе славянской филологии. В 1850-х годах Срезневский был главным редактором ИОРЯС. Он, в частности, опубликовал в журнале ряд памятников словацкого народного творчества и научные труды словацких учёных — Яна Коллара, П. Й. Шафарика, М. Гатталы и кодификатора словацкого литературного языка Людовита Штура.  — писал Срезневскому его друг Штур.

Кроме различных критических и библиографических заметок и целого ряда исследований самого Срезневского и других наших учёных, здесь было издано несколько памятников народной словесности разных славянских народов. В приложении вышли шесть выпусков «Материалов для изъяснительного и сравнительного словаря», один выпуск «Памятников и образцов народного языка и словесности», семь книг «Учёных Записок II-го отделения». После прекращения «Известий» славянская филология не имела такого полного и разностороннего органа вплоть до основания ягичевского «Архива», а отделение русского языка и словесности возобновило издание «Известий» лишь с появлением в его среде А. А. Шахматова. Деятельное участие принимал Срезневский и в издании академического «Опыта областного словаря» и «Дополнений» к нему.

В начале 1850-х годов Срезневский задумал свой древнерусский словарь. С этих пор он поручает своим ученикам составление словарей к отдельным памятникам (словари Чернышевского, Пыпина, Корелкина, Лавровского к летописям Ипатьевской, Новгородской первой, Лаврентьевской, Псковской). Закончить этот труд, однако, не было дано Срезневскому: печатание его началось лишь через 10 лет после его смерти, под заглавием «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам».

С середины 1850-х годов окончательно определяется главное содержание и направление научной деятельности Срезневского, сосредоточивающейся на приведении в известность письменных памятников старославянских и древнерусского языков, их издании и их филологическом и палеографическом исследовании. И. И. Срезневский находил сходство древнерусских летописей не столько с византийскими писаниями, сколько с летописями-«анналами» романской и германской Европы. На 940 годах Срезневский отметил прекращение греко-болгарских известий в летописи.

Особенно плодотворно работал Срезневский во второй половине жизни над палеографией. В бумагах его после смерти оказалось огромное собрание палеографических снимков с древних и старых славянских и русских рукописей (более 900, в том числе более 700 снято вручную, путём калькирования). В истории дореволюционной славянской филологии Срезневский бесспорно занимал первое место, приближаясь по энергии и обширности своей научной деятельности к Миклошичу, тоже палеографу, лексикографу и археологу. Точность изданий Срезневского превзойдена позднейшими издателями, вроде академика Ягича, однако для развития русской славистики Срезневский сделал больше, чем кто бы то ни было.

В 1861 году Срезневский исполнял должность ректора Санкт-Петербургского университета. В 1862—1863 годах состоял членом комиссии по управлению делами университета. К этому периоду относится его конфликт с редколлегией журнала «Современник».  — писал в 1862 году профессор Срезневский.

Скончался  в Санкт-Петербурге. Похоронен по своему завещанию в родовом имении Срезнево Спасского уезда Рязанской губернии (ныне—  Рязанской области).

Семья 
Жена — Екатерина Фёдоровна, урождённая Тюрина. Их дети:
 Ольга Измаиловна Срезневская (1845—1930) — переводчица, филолог-русист, член-корреспондент АН СССР. Подготовила и издала незаконченный отцом «Словарь древне-русского языка».
 Владимир Измаилович Срезневский (1848—1920) — юрист. Был управляющим Статистического отделения Министерства юстиции, основателем «Сборника статистических сведений Министерства юстиции», секретарём Императорского Русского географического общества, редактором журнала «Известия».
 Вячеслав Измаилович Срезневский (1849—1937) — учёный и изобретатель в области научно-технической фотографии.
 Людмила Измаиловна Срезневская (1852—1931) — художница, искусствовед; занималась гравировкой по дереву.
 Надежда Измаиловна Срезневская (1854—1935), по мужу Алмазова — поэтесса, художница. Написала икону Казанской Божьей Матери для Покровского храма в селе Срезнево. С апреля 1905 по октябрь 1928 года работала в Рукописном отделении Библиотеки Академии наук (БАН)
 Борис Измаилович Срезневский (1857—1934) — метеоролог, академик АН УССР; был профессором физической обсерватории Тартуского университета, директором Киевской метеорологической обсерватории.
 Вера Измаиловна Срезневская (1861—1942), замужем за Эдуардом Эдуардовичем Форшем, сыном генерала Э. И. Форша — певица, исполнительница романсов. Была профессором Петербургской Народной консерватории. Умерла в блокадном Ленинграде.
 Всеволод Измаилович Срезневский (1867—1936) — историк литературы, археограф, палеограф, библиограф, член-корреспондент АН СССР.

Труды 

 Словацкие песни. — Харьков: Унив. тип., 1832. — 60, 2 с.
Выговский и Пушкарь. 1657—1658 / Измаил Иванович Срезневский // Украинские были. 1657—1710 / И. И. Срезневский. — Х.: Типография Харьковского университета, 1838. — С. 1—24
 Опыт о сущности и содержании теории в науках политических: (Рассуждение, писанное на получение степ. магистра полит. истории и статистики) / [Соч.] Измаила Срезневского. — Харьков: Унив. тип., 1837. — VIII, 62, 8 с.
 Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины, 1839
 Сближение Религии Персидской с Египетскою / [Измаил Срезневский]. — [Санкт-Петербург, 1839]. —18 с. (Из «Журн. М-ва нар. прос.» 1839, № 6)
 О наречиях славянских / [Измаил Срезневский]. — [Санкт-Петербург, 1841]. —32 с. (Из «Журн. М-ва нар. прос.» 1841, № 9)
 Донесение адъюнкта Срезневского, г. министру народного просвещения, из Вены, от 8 февраля 1841 года. Санкт-Петербург, 1841
 Очерк книгопечатания в Болгарии / [Исправл. долж. экстраорд. проф. Харьк. ун-та И. Срезневский]. — [Санкт-Петербург, 1846]. — 28 с.
 Святилища и обряды языческого богослужения древних славян, по свидетельствам современным и преданиям / Соч. Измаила Срезневского. — Харьков: Унив. тип., 1846. — [4], 107 с.
 Вук Стефанович Караджич: Очерк биография и библиография / [Соч.] И. Срезневского. — [Москва]: тип. Августа Семена, ценз. 1846. — 33 с.
Очерк книгопечатания в Болгарии / [Исправл. долж. экстраорд. проф. Харьк. ун-та И. Срезневский]. — [Санкт-Петербург, 1846]. — 28 с.
Исследования о языческом богослужении древних славян / [Соч.] И. Срезневского. — Санкт-Петербург: тип. К. Жернакова, 1848. — [4], 96 с.
Мысли об истории русского языка: (читано на акте Императорского С. Петербургского университета, 8-го февраля 1849 года) / [соч.] И. Срезневского. — СанктПетербург: в типографии Военно-учебных заведений, 1850. — 210 с.
 Рядная запись XIII века: Исследование проф. И. И. Срезневского, д. чл. Археол. о-ва, с прил. замечаний проф. К. А. Неволина Санкт-Петербург: тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1851
 Русь Угорская. Отрывок из опыта географии Русского языка // Вестник Императорского русского географического общества, ч. IV, 1852. Санкт-Петербург, 1852
Русь Угорская: Отрывок из опыта географии рус. яз.: Чит. в общ. собр. О-ва 29 сент. 1851 г. / [И. Срезневский, д. чл. О-ва]. — [Санкт-Петербург, 1852]. — 28 с.
 Роженицы у славян и других языческих народов / Соч. И. Срезневского. — Москва: тип. Александра Семена, 1855. — 26 с..
 О древнем русском языке. Санкт-Петербург, 1856.
Древние глаголические отрывки, найденные в Праге: Чтение акад. И. Срезневского. — Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1857. — [2], 26 с.
 Хожение за три моря Афанасия Никитина. В 1466—1472 г.г.: Чтения И. И. Срезневского Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1857
Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его Владимира Андреевича. Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1858
Пещера Ивана Грешного и Феофила // Известия археологического общества. — 1859. —  Т. 2. —  Вып. 1.
Грамота великого князя Мстислава и сына его Всеволода Новгородскому Юрьеву монастырю. (1130 г.) / [Соч.] И. И. Срезневского. — Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1860. — 36 с.: ил.
 Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте. Санкт-Петербург, 1860—1861, 2 части.
 Замечания об эпическом размере славянских народных песен / [Соч.] И. И. Срезневского. — Санкт-Петербург: тип. Акад. наук, 1861. — 34 с.
 Древние памятники русского письма. Санкт-Петербург, 1861.
 Из обозрения глаголических памятников. Санкт-Петербург, 1861—1862.
 Русские калики древнего времени // Записки Императорской академии наук, т. 1, кн. II, 1862.
Древний византийский ковчежец: записка И. И. Срезневскаго — Санктпетербург: в тип. Имп. Акад. наук, 1863. — [2], 31 с.
 Древний русский календарь по месячным минеям XI—XIII века. Санкт-Петербург, 1863
 Древние русские книги. Палеографический очерк. Санкт-Петербург, 1864.
 Древние памятники письма и языка югозападных славян. (IX—XII вв.): Общее повременное обозрение с заметками о памятниках, доселе бывших неизвестными / Труд И. Срезневского. — Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1865. — [2], 67 с.
Древние глаголические памятники сравнительно с памятниками кириллицы: Прилагается 10 листов снимков / Труд И. И. Срезневского. — СПб.: тип. Имп. АН, 1866. — 298 с. : ил.
Древние памятники русского письма и языка (X—XIV веков): приложение: Снимки с памятников / труд И.  Срезневского. — Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук, 1866. — VIII с., [41] л. ил.
 Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. Том 1. I—XL. — Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1867.
 Обзор материалов для изучения славяно-русской палеографии // Журнал Министерства народного просвещения, 1867, ч. 133.
Несколько припоминаний о Супрасльской рукописи XI века / [соч.] И. И. Срезневского. — Санкт-Петербург: типография Императорской Академии наук, 1872. — 3 с.
Древние памятники русского письма и языка. Санкт-Петербург, 1867—1876; последняя часть в «Приложении» к XXXIV т., 1879.
 Древние славянские памятники юсового письма. Санкт-Петербург, 1868.
Чтение о языке Крылова / [Соч.] Акад. И. И. Срезневского — [Санкт-Петербург, 1868]. — 16 с.
Замечания об изучении русского языка и словесности в средних учебных заведениях / [Соч.] И. Срезневского. — Санкт-Петербург: тип. Акад. наук, 1871. — [2], 23 с. —  (Сборник Отделения русского языка словестности Императорской Академии наук; Т. 8. № 3)
 Замечания об образовании слов из выражений // Сборник отделения Русского языка и словесности Императорской академии наук, т. X, 1873).
Несколько замечаний об антиминсах / [Соч.] И. Срезневского. — Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1874. — [2], 23 с.
 Сказания об Антихристе в славянских переводах. Санкт-Петербург, 1874.
Александр Иванович Тургенев. Несколько о нём припоминаний. 1785—1845  // Русская старина, 1875. — Т. 12. — № 3. — С. 555—564; № 4. — С. 739—749.
 Св. София Царьградская по описанию русского паломника конца XII века: Реф. акад. И. И. Срезневского. Киев: Унив. тип., 1875
 Палеографические наблюдения по памятникам греческого письма // Записки Императорской академии наук, т. XXVIII, 1876, Приложение.
 Энциклопедическое введение в славянскую филологию. Санкт-Петербург, 1876—1877.
Фриульские славяне: Ст. И. И. Срезневского и Приложения. — Санкт-Петербург: тип. Акад. наук, 1878. — [4], 91 с.
 Замечания о книге С. А. Гедеонова «Варяги и Русь». Санкт-Петербург : тип. Акад. наук, 1878
Мысли об истории русского языка и других славянских наречий / [соч.] И. И. Срезневского. — С.-Петербург: типография В. С. Балашова, 1887. — 2, VI, 164, 7 с.
 Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Труд И.И.Срезневского. Издание Отделения Русского языка и словесности Императорской Академии наук. Санкт-Петербург, 1890—1912:
Том I. А — К. 1893 год.  
 Том II. Л — П 1902 год.  
 Том III. Р -Ѩ (йотированный юс малый) и дополнения 1912 год.  
Осип Максимович Бодянский в переписке с учеными: (Письма И. И. Срезневского) / [Предисл.: А. Титов]. — [Москва]: тип. А.И. Снегиревой, ценз. 1892. — 10 с.
Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель: 1839—1842 (к Е. И. Срезневской) — Санкт-Петербург: тип. С. Н. Худекова, 1895. — X, 374 с., 1 л. карт.
Обозрение древних русских списков Кормчей книги: Труд И. И. Срезневского: С прил. фототип. снимка из Ефремовской кормчей. — СПб.: тип. Имп. акад. наук, 1897. — VI, [1], 154, [1], 207 с., 1 л. ил.
Об изучении родного языка: вообще и особенно в детском возрасте / из бесед И. И. Срезневского. — Типография Императорской Академии наук, 1899. — 183 с.
Статьи о древних русских летописях (1853—1866) / [Соч.] И. И. Срезневского. — СПб.: тип. Имп. акад. наук, 1903. — [5], 131 с.

 Переиздания:
 Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. В трёх томах. Стереотипное издание. — М., 1958.
 Словарь древнерусского языка. В трёх томах, в шести книгах. Репринтное издание. — М.: Книга, 1989. — 5237 с. — ISBN 5-212-00135-8.
 Материалы для словаря древнерусского языка. В трёх томах. Репринтное издание. — М.: Знак, 2003. — ISBN 5-94457-094-6, ISBN 5-94457-095-4, ISBN 5-94457-096-2.

Примечания

Литература 

 Богатова Г. А. И. И. Срезневский. — М.: Просвещение, 1985. — 94, [2] с.: ил. — (Люди науки). — 60000 экз.
 
 Булаховский Л. А. И. И. Срезневский // Русский язык в школе. — 1940. — № 6;
 Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: биобиблиографический словарь. Т. 1. — Минск, 1976;
 
 Лаптева Л. П. История славяноведения в России в XIX веке. — М.: Индрик, 2005. — 848 с. — ISBN 5-85759-335-2.
 Сапожникова О. С. Коллекция воспроизведений И. И. Срезневского в отделе рукописей БАН: забытые факты и неизученные материалы // Петербургская библиотечная школа. 2018, № 1 (61). с. 47-62.
 Смирнов С. В. Измаил Иванович Срезневский (1812—1880) // Русская речь. — 1972. — № 6;
 
 Г. С. Сковорода и немецкая философия в творчестве и преподавании И. И. Срезневского в Харькове // Абашник В. А. Харьковская университетская философия (1804—1920): в 2 т. Т. 1. 1804—1850. — Харьков: БУРУН и К, 2014 . — С. 538—552.
 Irena Dulewicz, Iryda Grek-Pabisova, Irena Maryniak. Index a tergo do materiałów do słownika języka staroruskiego I. I. Srezniewskiego / pod kjerukem Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej. — Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe
 
 
 
 Русское языкознание в Петербургском — Ленинградском университете / под ред. Н. А. Мещерского. — Л., 1971;

Ссылки 

 
 Биография  на сайте «Ярус»
 Биография в «Большой энциклопедии русского народа»
 Страница в базе данных ФЭБ
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Библиографический указатель
 Творогов О. В. Срезневский Измаил Иванович // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»
 Зерчанинов Ю. 
 Наталья Масленникова. К 200-летию Измаила Ивановича Срезневского (1812—1880) // Русская народная линия,15.06.2012
 Труды И. И. Срезневского на сайте Тверской епархии
 Никольский А. А. О происхождении фамилии Срезневский

Лингвисты XIX века
Лингвисты Российской империи
Филологи Российской империи
Слависты Российской империи
Русисты
Лексикографы Российской империи
Действительные члены Петербургской академии наук
Выпускники отделения нравственных и политических наук Харьковского университета
Преподаватели Главного педагогического института
Члены Русского географического общества до 1917 года
Члены Матицы сербо-лужицкой
Топонимисты
Исследователи славянского язычества